Luthersaal steht für:
 Luthersaal (Berg, Oberfranken), siehe Jakobuskirche (Berg)
 Luthersaal (Erkner), siehe Genezareth-Kirche (Erkner)
 Luthersaal (Radebeul), siehe Lutherhaus und Pfarrhaus (Kötzschenbroda)
 Luthersaal (Ummendorf), siehe Dorfkirche Ummendorf #Pfarrhaus und Luthersaal

Siehe auch:
 Lutherhaus
 Martin-Luther-Haus